Cumaral kan syfta på:

Colombia 

 Cumaral (kommun), Meta, 
 Cumaral (ort), Meta, 
 Barranca de Upía (ort), Meta,